Shabu kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāt-e Shab, ort, Khorasan,

Kina 

 Shabu (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar